Паль Беренди (; ) — венгерский футболист, защитник. Легенда «Вашаш».

Карьера

Клубная карьера 
Всю свою карьеру, с 1951 по 1968 года, провёл в венгерском «Вашаш», где, сыграв 382 матча (2-й результат в истории клуба), забил 4 мяча.

Выступление за сборную 
За сборную Венгрии сыграл 24 матчей. Был включен в сборную на чемпионат мира 1958.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Венгрии: 1957, 1961, 1962, 1965, 1966
 Обладатель Кубка Венгрии: 1955
 Обладатель Кубка Митропы: 1956, 1957, 1962, 1965

Индивидуальные 
 Футболист года в Венгрии: 1961

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Вашаш»